Boris Matwejew (russisch Борис Матвеев) ist der Name folgender Personen:

* Boris Konstantinowitsch Matwejew (1926–2014), russischer Geologe

 Boris Stepanowitsch Matwejew (1889–1973), sowjetischer Zoologe
 Boris Wassiljewitsch Matwejew (1928–2006), russischer Musiker